Jméno Kuna z Jevišovic označuje vícero osob:

 Kuna I. z Jevišovic – syn Kuny ze Zbraslavi a Kunštátu
 Kuna II. z Jevišovic – syn Sezemy I. z Jevišovic